Agnö kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Äldre stavning av Avnø, halvö, Region Själland,

Sverige 

 Agnö, Eksjö kommun, Jönköpings län,